Detroiter steht für:
 Einwohner Detroits
 Detroiter, Automobilmarkenname der Detroit Accessories (1953)
 Detroiter Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1911–1917)
 Stinson Detroiter, Entwicklungsreihe von Kabinenflugzeugen